Cehte ist der Familienname folgender Personen:

 Klemen Cehte (* 1986), slowenischer Handballspieler
 Nejc Cehte (*  1992), slowenischer Handballspieler